Смели́не () — деревня в  Зарасайском районе Литвы, у дороги Утена — Даугавпилс, на границе с государством Латвия. Существует пост пограничного контроля. К северу от деревни находится озеро  (Смелинес), протекает река Лаукяса (она пересекает границу с Латвией).

История 

в 1991 году 22 мая деревня Смелине (пограничная станция) было атаковано Советским ОМОНом.

Литература 
 Smėlynė. Mūsų Lietuva, T. 1. — Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964. — 564 psl. (лит.)

Населённые пункты Литвы
Зарасайский район